Капуш Іван Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Капуш Олександр Васильович (1991—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Ріхард Капуш — словацький хокеїст, центральний нападник.
Прізвища